

Прері-Гроув — місто, штат Арканзас
 Прері-Гроув — селище, штат Іллінойс